Кара-Мустафа (в переводе с тюркского — чёрный Мустафа):

 Кара-Мустафа (визирь Ибрагима I)
 Кара-Мустафа (визирь Мехмеда IV)